El término Ciutadans puede hacer referencia a:
 Ciutadans de Catalunya, asociación cívica y cultural española.
 Ciutadans – Partit de la Ciutadania, nombre en catalán de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, partido político español.
 Ciutadans pel Canvi, plataforma política española.
 Ciutadans de Pego-Independents, partido político de Pego.
 Ciutadans, serie de televisión documental de TV3 (Cataluña).
 Ciutadans honrats, clase de aristocracia urbana en la Corona de Aragón.